Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 147-es, továbbá 147A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 147-es busz (Budapest)
 147-es busz (Budapest)megszűnt
 147A busz (Budapest)megszűnt

 147-es busz (Pécs)megszűnt